

Geografia
 Ranza – torrente del Canton Ticino e della Lombardia, affluente di sinistra dell'Olona

Persone
 Antonio Ranza – vescovo cattolico italiano
 Ferruccio Ranza – generale e aviatore italiano
 Giovanni Antonio Ranza – presbitero e patriota italiano